Михаи́л Ге́нрихович Хму́ров (род. 26 февраля 1966, город Тула, Тульская область, РСФСР, СССР) — советский, российский и голливудский актёр кино и телевидения.

Биография 
Михаил Хмуров родился 26 февраля 1966 года в городе Туле. Отец — Генрих Михайлович Хмуров (21.06.1934, Ленинград — 21.01.2015, Лос-Анджелес), военно-морской врач, полковник медицинской службы. Мать — Вера Семёновна Красильникова, преподаватель английского языка.

В 1983 году окончил тульскую среднюю общеобразовательную школу № 14.

Стать актёром Михаил решил в пятом классе. В интервью тульскому новостному изданию актёр рассказывает: «Отлично помню этот момент. Мы с мамой пошли в Тульский театр драмы на спектакль „Святая святых“. Именно тогда я понял, что хочу вызывать те же эмоции у зрителей, что и актёры на сцене. В это же время нас захватило французское кино. Жан-Поль Бельмондо, Ален Делон… После десятого класса я уехал в Москву сдавать экзамены в Щукинское театральное училище. Я поступил на курс Евгения Рубеновича Симонова. Отучился год, ушёл в армию. А через два года вернулся на второй курс уже к другим педагогам. Зато именно там я встретил свою жену».

В 1989 году окончил актёрский факультет Высшего театрального училища имени Б. В. Щукина (художественный руководитель курса — Юрий Андреевич Стромов).

В 1990 году снялся сразу в двух советских художественных фильмах — «Шереметьево-2» режиссёра Юрия Кузьменко и «Николай Вавилов» режиссёра Александра Прошкина.

В 1991 году, за девять дней до «Августовского путча», Михаилу с женой по семейным обстоятельствам пришлось срочно улететь в Соединённые Штаты Америки, где первое время он работал таксистом, а потом счастливый случай свёл его с актёрским агентом и он начал сниматься в голливудских сериалах. Сыграл роли в таких американских телесериалах как «Закон и порядок» (1994), «Одна жизнь, чтобы жить» (1995), «Военно-юридическая служба» (2000), «Шпионка» (2001), «Отряд „Антитеррор“» (2006), «4исла» (2006), «24 часа» (2007), «C.S.I.: Место преступления Майами» (2009) и другие.

Михаил Хмуров является членом американского профсоюза актёров «Screen Actors Guild» («SAG»).

Впервые актёр вернулся в Россию в 2008 году, когда его пригласили на роль английского журналиста Мартина в телесериале «Две сестры» (2008). Это была его первая роль на родине после многолетнего перерыва. Затем появилась возможность приезжать чаще, он стал сниматься в российских фильмах и телесериалах.

Последние годы живёт в России.

Личная жизнь 
Вместе с женой Марией Федяковой воспитывают сыновей Артёма и Михаила.
Также у Михаила есть двое детей от предыдущего брака — сын Григорий и дочь Дарья.

Фильмография

Награды 
 2009 — приз в номинации «Лучший мужской дебют» на международном фестивале актёров кино «Созвездие—2009» в Твери Гильдии актёров кино России — за главную роль майора НКВД Максима Прохорова в художественном фильме «Одна война» режиссёра Веры Глаголевой.

Примечания

Ссылки 
 Хмуров Михаил Генрихович. Биография, фильмография, награды. Сайт «Российские и советские актёры» // rusakters.ru
 Хмуров Михаил. Биография, фильмография, фотографии актёра. // ruskino.ru
 Михаил Хмуров. Биография и фильмография. Официальный сайт телеканала «Россия-1» // russia.tv

Выпускники Театрального института имени Бориса Щукина